Новочерёмушкинская улица (название с 30 июля 1963 года) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории Академического района и района Черёмушки.

История 
Была образована в середине 1950-х годов на территории бывших подмосковных сёл Троицкого Черёмушки и Знаменского Черёмушки и называлась 6-я Черёмушкинская улица. Когда в честь 40-летия советских профсоюзов в 1958 году 4-я Черёмушкинская улица была переименована в Профсоюзную улицу, улица получила номер от переименованной улицы и стала называться 4-й Черёмушкинской. 30 июля 1963 года получила современное название по бывшему посёлку Новые Черёмушки, вошедшему в состав Москвы в 1960 году.

Изначально улица была разорвана на две части территорией Черёмушкинского кирпичного завода. Участок между улицами Дмитрия Ульянова и Кржижановского появился только после застройки (1997-1999 г.) территории завода многоэтажными панельными домами.

Расположение 
Новочерёмушкинская улица проходит от улицы Шверника до улицы Намёткина параллельно Профсоюзной улице, пересекается улицами: Винокурова, Дмитрия Ульянова, Кржижановского и Нахимовским проспектом, справа примыкают улицы Кедрова, Гарибальди, Академика Полякова, слева — улицы Цюрупы и Болотниковская.
Состоит из четырёх участков, построенных в разное время:
 от улицы Шверника до улицы Дмитрия Ульянова — старая часть, образованная при застройке деревни Черёмушки. Состоит из двух полос для движения в каждую сторону, фактически является бульваром.
 От улицы Дмитрия Ульянова до улицы Кржижановского — новый участок, образованный при застройке территории Черёмушкинского керамического (кирпичного) завода многоэтажными домами, также бульвар. Общественный транспорт по данному участку не ходил до 2013 года.
 От улицы Кржижановского до улицы Гарибальди — второй старый участок, также являющийся бульваром, который в частности расширяется на части участка от Кржижановского до Нахимовского проспекта, прерываемого автостоянкой (до 2020 года) и сквером.
 От улицы Гарибальди до улицы Намёткина — новый участок. Сужается до двух полос, движение одностороннее (только в сторону улицы Намёткина).

Особенности 

 До конца 1990-х улица была разорвана на две части территорией Черёмушкинского керамического завода
 Участок от улицы Намёткина до Проектируемого проезда 4668 был двухсторонним до 2003 года
 Участок от Нахимовского проспекта до 23 квартала был приспособлен и для двухстороннего движения, в том числе общественного транспорта (в связи с проведением строительных работ при застройке улицы высотными домами). Только в это время можно было проехать на автобусе 121 от начала до конца улицы.
 На пересечении с улицей Кржижановского много общежитий, причём они «шифруются»
 На улице достаточно сложный рельеф: от Нахимовского проспекта до дома 44 крутой подъём, а на самом новом участке подъём и спуск. Также от Кржижановского к Нахимовскому проспекту приспособлена только нечётная сторона для прохода, по чётной нужно обходить позднее построенный жилой дом (ранее и этой возможности не было).
Одно здание может иметь 2 имени, а также один номер дома 2 адреса ввиду большого количества перестроенных домов, а также здание Черёмушкинского суда функционировало как ОВД и магазин продукты с отделом живая рыба (основной вход в суд был входом в продукты, с Новочерёмушкинской в ОВД)

Примечательные здания и сооружения 
 № 48 — в доме жил поэт Александр Сопровский.
№ 48 все корпуса — школа интернат №19, фактически функционировал в режиме ближе к языковой спецшколе. Долгое время был свободный доступ на территорию, а во время строительства также транзитный проход
 № 50 корпус 2 (он же 54 корпус 4) — здание бывшего детского сада,  при строительстве стартового дома перенумеровано. Здание и территория разделены на 2 части. Уникальность в том что 2 самые старые организации зарегистрированы на старый номер (даже при том что номер дома нужно было указать в 2002 году, обе организации фактически осуществляли деятельность в этом доме, то есть возможно указать 50к2) 
 № 60 — жилой дом «Авангард» (2006, архитекторы С. Киселёв, В. Бармин, А. Хомякова, Е. Дедюля, Е. Палей)
 № 60, корп. 1 — жилой дом. Здесь жили хоккеист Валерий Васильев, учёный в области механики горных пород Евгений Шемякин, Герой Советского Союза вице-адмирал Лев Матушкин.
№ 65, корп. 1 — Севастопольский телефонный узел. В связи с трудностью добирания открыт дополнительный офис у метро Чертановская. Позже после возможности обратиться в любой офис соптимизирован.
№ 69 -  здесь установлен памятник-бюст российскому императору Александру II

Транспорт 
По улице проходят автобусы:
 119, 529 от улицы Шверника до улицы Винокурова и обратно.
 315 от улицы Дмитрия Ульянова до улицы Винокурова и обратно.
 с5 от Нахимовского проспекта до улицы Дмитрия Ульянова и от улицы Винокурова до Нахимовского проспекта.
 113, 153 от улицы Цюрупы до улицы Академика Полякова и обратно.
 130 от конечной остановки «23-й квартал Новых Черёмушек» до Нахимовского проспекта и обратно.
 103, 246 от конечной остановки «23-й квартал Новых Черёмушек» до улицы Академика Полякова и обратно.
 121 от конечной остановки «23-й квартал Новых Черёмушек» до улицы Цюрупы и обратно; от улицы Дмитрия Ульянова до улицы Винокурова и обратно.
Также от Болотниковской улицы до улицы Академика Полякова (только к станции метро «Новые Черёмушки») без остановок с разворотом по части Новочерёмушкинской улицы проходит автобус 993.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Информация на сайте moluzao.ru
 Организации на улице. Сайта www.mom.ru 

Улицы Москвы, появившиеся в 1955 году